Rita Gombrowicz
 Witold Gombrowicz

Autre 
 Musée Witold Gombrowicz (Wsola)